(Oui, nous aimons ce pays) est l'hymne national de la Norvège.

Les paroles ont été écrites par Bjørnstjerne Bjørnson entre 1859 et 1868 et la musique par son cousin Rikard Nordraak en 1863-1864 pour le cinquantième anniversaire de la constitution norvégienne, le  à Eidsvoll. Seuls les premier, septième et huitième couplets sont habituellement joués (en italique).

Paroles (version française)

Paroles (version norvégienne)

Hymne national
Symbole de la Norvège